John McLellan ist der Name folgender Personen:
* John McLellan (Eishockeyspieler) (Daniel John McLellan; 1928–1979), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 John McLellan (Musiker) (* 1968), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 John McLellan (Journalist), schottischer Journalist